

Astronomia 
 480 Hansa – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Hansa-Automobil Gesellschaft m.b.H. – casa automobilistica tedesca fondata nel 1905, origine della Hansa-Lloyd
 Hansa-Lloyd – casa automobilistica tedesca
 Hansa Records – etichetta discografica tedesca

Cinema 
 Hansa – documentario del 1912 diretto da Johan Ankerstjerne e Axel Graatkjær
 Hansa – film del 2012 diretto da Manav Kaul

Persone 
 Hansa, nome d'arte di Jóhanna Vigdís Arnardóttir, cantante islandese

Sport 
  – società calcistica tedesca

Storia 
 Hansa (in alto tedesco antico) o Hanse – Lega Anseatica

Altro 
 Hansa (HSK 11) – incrociatore ausiliario della Kriegsmarine
 LZ 13 Hansa – dirigibile passeggeri della compagnia DELAG

Pagine correlate
SMS Hansa
Ansa